Гонду́льф (также Гондуль, Гундульф или Гундольф) — мужское имя, распространённое во Франкском государстве.

 Гундульф — майордом Австразии (около 600)
 Гондульф Маастрихтский — епископ Маастрихта (начало VII века), святой
 Гондульф Мецский — епископ Меца (816/819—822/823), святой
 Гундульф Рочестерский — епископ Рочестера (1077—1108)
 Гондольф, Симона Жаннин (более известна как Симона Валер; 1921—2010) — французская актриса театра и кино.